Le poste de ministre de l'Armement ou ministre des Munitions a existé dans plusieurs pays :
 Pour l'Allemagne nazie, voir Ministère du Reich pour l'Armement et les Munitions
 Pour la France, voir Liste des ministres français de l'Armement
 Pour le Japon, voir Ministère des Munitions
 Pour le Royaume-Uni, voir Ministre de l'Armement (Royaume-Uni) (Ministry of Munitions)

Voir aussi 
 Ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG, 1957-1962), service de renseignement de l'ALN pendant la guerre d'Algérie